Fez (o Fès) – città del Marocco
 Fez – copricapo diffuso in Oriente
 FEZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale Saiss di Fez (Marocco)
 Fez – personaggio di That '70s Show
 Fez – videogioco prodotto nel 2012 dalla Polytron Corporation
 Regno di Fez – designava la parte settentrionale dell'odierno Marocco dalla sua fondazione con dinastia degli Idrisidi, sino alla vigilia dei protettorati francese e spagnolo